Eselsmühle steht für durch Esel betriebene Göpelmühlen.

Einzelne Mühlen
 Eselsmühle (Musberg)
 Eselsmühle (Nietleben) (heute Halle-Neustadt)

Eselsmühle ist Ortsname von
 Eselsmühle (Enkenbach-Alsenborn), Ortsteil der Gemeinde Enkenbach-Alsenborn, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Eselsmühle (Iphofen), Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Hohlbrunnermühle
 Eselsmühle (Leinfelden-Echterdingen), Ortsteil der Stadt Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg 
 Eselsmühle (Markt Einersheim), Ortsteil des Marktes Markt Einersheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Eselsmühle (Rüdenhausen), Ortsteil des Marktes Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Eselsmühle (Uehlfeld), Ortsteil des Marktes Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Eselmühle